Amity Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Amity Township (Arkansas) im Clark County
 Amity Township (Illinois) im Livingston County
 Amity Township (Iowa) im Page County
 Amity Township (North Dakota) im Bottineau County
 Amity Township (Berks County, Pennsylvania)
 Amity Township (Erie County, Pennsylvania)